Okręty US Navy o nazwie USS  "Engineer":

 Pierwszy "Engineer" był bocznokołowym parowcem, który został zakupiony w Baltimore w 1836. był używany m.in. jako holownik w Norfolk Naval Shipyard, a w 1839 i 1842 pełnił służbę badawczą. 13 kwietnia 1857 sprzedany na aukcji.
 Drugi "Engineer" (YFB-12) był holownikiem morskim, który został przemianowany na "San Felipe" 1 listopada 1922.

Engineer